Les Moraceae ou Moracées, sont une famille qui comprend près de 1 400 espèces réparties en une quarantaine de genres. Les deux genres de la famille comptant le plus grand nombre d'espèces sont Ficus et Dorstenia. 

Parmi les plus connues, citons le figuier, le banian, le mûrier blanc dont se nourrit le ver à soie, le mûrier à papier, l’arbre à pain ou l’oranger des Osages.

Étymologie 
Le nom vient du genre type Morus, nom latin du mûrier noir, Morus nigra, dérivé du grec ancien , mûre noire (fruit du murier) et/ou fruit de la ronce Rubus (Rosaceae). L'espagnol  mora est utilisé pour nommer indifféremment les fruits des deux plantes, ce qui peut susciter une certaine confusion.

Classification 
En , la famille des Moraceae est assignée à l'ordre des Urticales.

La  ayant abandonné l'ordre des Urticales, toutes les plantes de cet ordre, dont les Moracées, furent assignées à l'ordre Rosales.

Description 
Les Moracées se présentent le plus souvent sous la forme d’arbres ou d’arbustes, mais on peut aussi rencontrer des lianes ou même des plantes herbacées. La synapomorphie de cette famille est la présence de latex dans les tissus (parenchyme ou collenchyme). Le carpelle est le plus souvent double (l’un peut présenter une forme réduite), les fleurs et les fruits sont le plus souvent composés.

Synonymes 

Selon  :
 Artocarpaceae Bercht. & J. Presl
 Artocarpaceae Dumortier
 Dorsteniaceae Chevalier
 Ficaceae Bercht. & J. Presl
 Ficaceae Dumortier

Liste des genres 
Selon  :

Selon  :

Selon  :

Phylogénie 
Des études de phylogénétique moléculaire récentes  ont permis d'établir le cladogramme ci-après qui indique les positions relatives des tribus, sous-tribus et genres de Moraceae :

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *
Famille de plantes (nom scientifique)